Maurice Plantier peut désigner : 
 Maurice Plantier (1921-2006), homme politique français ;
 Maurice Plantier (1913-1944), résistant français, compagnon de la Libération.